Chaetopteroplia är ett släkte av skalbaggar. Chaetopteroplia ingår i familjen Rutelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Chaetopteroplia